Kairō, cloître entourant la zone la plus sacrée d'un temple bouddhiste ou d'un sanctuaire shinto.
Kaïro, film réalisé par Kiyoshi Kurosawa sorti en 2001.
Kairo, jeu vidéo sorti en 2013.